Аллюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Аллюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар